Aliciella är ett släkte av blågullsväxter. Aliciella ingår i familjen blågullsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blågullsväxter
Aliciella